Garrison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garrison Township (Minnesota)
 Garrison Township (Missouri)